Это список названий жителей (этнохоронимов, демонимов) стран мира. Список отсортирован по названию стран в алфавитном порядке.

Большинство названий соответствуют названиям государствообразующих народов.

Примечания

Ссылки 
 Официальные названия жителей всех стран мира

Литература 
 

Лексикология
Этнонимика
Семантика